Videophone als englische Bezeichnung für Videotelefonie bzw. Videotelefon bezeichnet:

 im Allgemeinen ein System zur Videokonferenz
 ein anderer Begriff für Bildtelefonie, siehe Bildtelefon
 ein Song von Beyoncé Knowles, siehe Video Phone